Bettauer ist der Familienname folgender Personen:
 Fritz Ernst Bettauer (1887–1952), deutscher Schriftsteller
 Hugo Bettauer (1872–1925), österreichischer Schriftsteller
 James Bettauer (* 1991), deutsch-kanadischer Eishockeyspieler
 Margot Bettauer Dembo (1928–2019), US-amerikanische Übersetzerin
 Robert Bettauer (* 1956), kanadischer Tennisspieler